Gylmar dos Santos Neves — futebolista brasileiro, goleiro da seleção brasileira
 Gilmar Rinaldi — futebolista brasileiro, goleiro, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994
 Gilmar Silva Santos — futebolista brasileiro, atacante do Esporte Clube Vitória e Santos Futebol Clube
 Gilmar Jorge dos Santos — futebolista brasileiro do São Paulo Futebol Clube

Outros 
 Gilmar — personagem do programa televisivo brasileiro TV Colosso

Desambiguações de antropônimos